Miejscowości w USA:
 Streeter – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
Gminy w USA:
 Streeter (ang. Streeter Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman